Pongrácz László (1824–1890) katonatiszt, császári és királyi altábornagy
 Pongrácz László (1928–2012) közgazdász, szakíró